Another Step è il quinto album in studio della cantante britannica Kim Wilde, pubblicato nel 1986.

Tracce 
Side 1
 You Keep Me Hangin' On
 Hit Him
 Another Step (Closer to You)
 The Thrill of It
 I've Got So Much Love
 Victim
 Schoolgirl 

Side 2
 Say You Really Want Me
 She Hasn't Got Time for You
 Brothers
Missing
 How Do You Want My Love
 Don't Say Nothing's Changed

Collegamenti esterni